New Forest, région du Hampshire dans le Sud de l'Angleterre (Royaume-Uni), nommé d'après sa forêt royale.
 Parc national New Forest, parc national de la région de New Forest.
 New Forest, district non métropolitain du Hampshire.

 New Forest East,  circonscription située dans le Hampshire.

 New Forest, race de poney britannique qui vit dans la New Forest.